Rothley ist der Name folgender Orte:

 Rothley (Leicestershire), Gemeinde in Leicestershire, England
 Rothley (Northumberland), Gemeinde in Northumberland, England

Rothley ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Wilhelm Rothley (1920–1971), deutscher Politiker (SPD)
 Willi Rothley (* 1943), deutscher Politiker (SPD)